Дисциплината 100 м свободен стил при мъжете се проведе между 31 юли и 1 август Олимпийския център за водни спортове.

Резултати

Серии

Полуфинали

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал

Източници 

100 м свободен стил (мъже)